Hliník (slowakisch ‚Aluminium‘) ist der Name folgender Orte in der Slowakei:
 Hliník nad Hronom, eine Gemeinde in der Mittelslowakei
 Hliník nad Váhom, ein Stadtteil von Bytča
 Hliník (Bobrovník), ein Gemeindeteil von Bobrovník
 Hliník (Vrbová nad Váhom), ein Gemeindeteil von Vrbová nad Váhom
 Hliník, von 1927 bis 1957 Name der Gemeinde Limbach (Slowakei)